Municipio de Deepwater puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Deepwater (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Deepwater (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Deepwater (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.